23. sezon rosyjskiej drugiej ligi piłkarskiej (Pierwszej Dywizji; oficjalna nazwa FNL). W rozgrywkach trwających od 6 lipca 2014 roku do 30 maja 2015 wzięło udział 18 drużyn.

Uczestnicy 
Liczba drużyn została zmniejszona w stosunku do poprzedniego sezonu z 20 do 18.

Tabela 

||rowspan=11|

|}

Liderzy "kolejka po kolejce":

Wyniki 

|}

Linki zewnętrzne 
Strona rozgrywek FNL 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w Rosji
2015 w Rosji